Karnkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Karnkowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Karnkowo, village de la voïvodie de Mazovie